Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 2000.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Mary Joe Fernández. Das Finale bestritten Serena und Venus Williams gegen Kristie Boogert und Miriam Oremans, das die Williams in zwei Sätzen gewannen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Els Callens und Dominique van Roost in drei Sätzen gegen Wolha Barabanschtschykawa und Natallja Swerawa.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Damendoppel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000